Кейп-Код (, «Мис Тріски») — топонім у штаті Массачусетс (США): 

 Кейп-Код — півострів на північному сході США. 
  — аеродром. 
 Кейп-Код — затока на північно-східному узбережжі США. 
 Кейп-Код — національне узбережжя, що охороняється. 
 Кейп-Код — канал.
 Cape Cod — український проєкт електронної музики

Див також  
 — пісня (1957) Патті Пейдж.